Johan Forslund kan avse:

Johan Forslund (1946–2018), militär.
Johan Forslund (född 1977), skådespelare.